— японский аниме-сериал для детей, выпущенный студией Ashi Productions. Транслировался по телеканалу TV Tokyo с 4 апреля 1991 года по 26 марта 1992 года. Всего выпущена 51 серия аниме. Сериал также транслировался на территории Индии и Арабских стран. Также по мотивам аниме был выпущен OVA-сериал и игра для Game Boy в 1991 году. В игре игрок должен управлять главным персонажем и преодолевать разные препятствия.

Японское слово  буквально переводится как камень, ножницы, бумага.

Сюжет 
Действие происходит в маленьком посёлке по имени Дзянкэн, который населяют маленькие причудливые существа — дзянкэнманы. Однако деревне постоянно угрожают злоумышленники, особенно злодей по имени Осадаси, который постоянно пытается захватить дзянкэманов.

Роли озвучивали 
 Ай Орикаса — Дзянкэнман
 Акико Ядзима — Гуян
 Тиса Ёкояма — Урурун
 Хироя Исимару — Папа Гуян
 Икуя Саваки — Дзянкэн Сэннин
 Кадзуки Яо — Камэн Осодаси
 Котоно Мицуйси — Тёккин
 Мая Окамото — Порин
 Маюми Танака — Аттимуйтэхойхой
 Мэгуми Хаясибара — Аки Кодзо

Примечания

Ссылки